Szilágy [] ist die Bezeichnung für:

 Komitat Szilágy, eine ehemalige Verwaltungseinheit im Königreich Ungarn

Szilágy ist der Familienname folgender Personen:

 István Szilágy (* 1938), ungarischer Schauspieler
 Tibor Szilágy (* 1941), ungarischer Schauspieler und Regisseur

siehe auch:

 Szilágyi